Jméno Édouard Michelin má více osob:

 Édouard Michelin (1859–1940) – zakladatel skupiny Michelin
 Édouard Michelin (1963–2006) – bývalý generální ředitel společnosti Michelin Group